Occhio non vede cuore non duole è una canzone di Jovanotti del 1997, contenuta nell'album Lorenzo 1997 - L'albero.

Descrizione  

Si tratta di una denuncia alla condizione degli emarginati e una critica alla cosiddetta "società del benessere", in cui vengono evidenziate le condizioni precarie di tante famiglie costrette ad abbandonare le loro terre alla ricerca di un futuro migliore, a causa di tutti i problemi che devono affrontare quotidianamente quali povertà, sottomissione, schiavitù e struttamento. In particolare, il pezzo in cui il cantautore rivolge una serie di domande retoriche («E quanti dovranno soffrire, quante mucche impazzire, quanta aria velenosa bisognerà respirare, quanti cibi avvelenati bisognerà divorare, quante malattie ancora per interesse non si potranno curare») sembra richiamare il celebre brano Blowin' in the Wind di Bob Dylan.

Note